Чемпионат Европы по борьбе 2016 года прошёл в Риге (Латвия) с 8 по 13 марта 2016 года.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по борьбе 2016 года

2016 год в борьбе
Март 2016 года
Спорт в Латвии в 2016 году
2016
Международные спортивные соревнования в Риге
борьба
Чемпионаты Европы в Латвии
Международные соревнования по борьбе в Латвии